The Twain Shall Meet — студийный альбом группы Eric Burdon & The Animals, выпущенный в 1968 году на лейбле MGM Records.

Об альбоме 
Наиболее известными треками этого альбома являются антивоенная песня, посвящённая войне во Вьетнаме, «» и «», ставшая данью уважения группы к Монтерейскому рок-фестивалю 1967 года. Рецензент Allmusic  описал песню «All Is One» как «уникальную в истории поп-музыки психоделическую помесь волынки, ситара, гобоя, рожка и флейты, которая содержит при этом довольно идиотскую лирику и повышает темп до танцевальной музыки в духе Грека Зорба, подражая при этом хиту группы The Spencer Davis Group — „“» ().

Пластинка заняла 79 место в чарте Billboard.

Список композиций

Сторона 1 
 «» (4:18)
 «Just the Thought» (3:47)
 «Closer to the Truth» (4:31)
 «No Self Pity» (4:50)
 «Orange and Red Beams» (3:45)

Сторона 2 
 «» (7:27)
 «We Love You Lil» (6:48)
 «All Is One» (7:45)

Все песни написаны Эриком Бёрдоном, Виком Бриггсом, Джоном Вейдером, Барри Дженкинсом и Дэнни Маккаллохом, за исключением песни «Orange and Red Beams», полностью написанной Маккалохом.

Участники записи 
 Эрик Бёрдон — вокал (все треки, за исключением отмеченных)
 Джон Вейдер — гитара, скрипка
 Вик Бриггс — гитара
 Дэнни Маккаллох — бас-гитара, вокал в треках «Just the Thought» и «Orange and Red Beams»
 Барри Дженкинс — ударные

Примечания 

Альбомы психоделического рока
Альбомы прогрессивного рока
Альбомы, спродюсированные Томом Уилсоном
Альбомы на английском языке
Альбомы The Animals
Альбомы MGM Records
Альбомы блюз-рока